Ленка Коткова (, в девичестве Шароунова, ) — чешский  и первооткрывательница астероидов, которая работает в обсерватории Ондржеёв. В период с 1994 по 2003 год ею было открыто в общей сложности 248 астероидов, 37 из которых она обнаружила совместно с другими чешскими астрономами. Среди них, помимо астероидов Главного пояса, также астероид (9671) Гемера, пересекающий орбиту Марса, и астероид (21804) Вацлавнойман, входящий в состав семейства Хильды.

Ленка Коткова изучала метеорологию на факультете математики и физики Карлова университета в Праге. Ещё во время своей учёбы она начала работать в астрономическом институте и обсерватории Академии наук Чехии в , где она занималась созданием баз данных и обработкой результатов спектроскопических и фотометрических  наблюдений астероидов. Позднее принимала активное участие в поиске и наблюдении околоземных астероидов, а также, наряду с такими астрономами как Петр Правец и Петер Кушнирак, изучала большинство известных двойных астероидов. В этот же период времени ею было обнаружено около половины всех открытых её на данный момент астероидов.

В настоящее время она работает в отделе звёздной наблюдательной астрономии на двухметровом зеркальном телескопе и занимается изучением переменных звёзд, за что в 2000 году уже успела получить премию «Cenu Zdeňka Kvíze» за достижение в изучении переменных звёзд.

В знак признания её заслуг одному из астероидов было присвоено её имя , а другой астероид  носит имя её дочери.

См. также 
 Лубош Когоутек
 Антонин Мркоc
 Яна Тиха

Примечания

Ссылки 
 Lenka Šarounová .

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов